Абаканович () — польская фамилия. Известные носители:

 Абаканович, Бруно (1852—1900) — русский и польский математик, инженер-электротехник, мостостроитель.
 Абаканович, Магдалена (1930—2017) — польская художница.
 Абаканович, Павел Константинович (1855—1917) — русский военный деятель, генерал.
 Абаканович, Пётр (1890—1948) — польский военный деятель, лëтчик.
 Абаканович, Станислав Константинович (1860—1914) — русский военный деятель, генерал.